Лоуэркейс или «музыка нижнего регистра» () — поджанр экспериментальной электронной музыки, получивший своё развитие под влиянием Microsound’а. Её истоки — это музыкальный минимализм, конкретная и электроакустическая музыка, эмбиент. Стилистически отличается крайне минималистичным звучанием, когда очень тихие звуки обрамляются долгими отрезками тишины.

Термин ввел музыкант Стив Роден для описания своего альбома «The Forms Of Paper», выпущенного в 2001 году. На становление жанра сильное влияние оказала деятельность композиторского объединения The Wandelweiser Group, в том числе музыка Юрга Фрая, Антуана Бойгера, Раду Малфати, Майкла Писаро, Манфреда Вердера. В качестве основных композиторов жанра стоит отметить Бернарда Гюнтера, Якоба Ульмана, Мики Юи, Кима Каскона, Якоба Киркегора. Также использование Lowercase можно встретить в совместном творчестве музыкантов Alva Noto и Рюити Сакамото. Среди тех, кто внёс свой вклад в развитие Lowercase, можно отметить Тэцу Иноуэ, Боба Рейни, Ричарда Шартье, Еву-Марию Убэн. В качестве основных композиторов жанра стоит отметить Бернарда Гюнтера, Якоба Ульмана, Мики Юи, Кима Каскона, Якоба Киркегора.

Исполнители 
 Radu Malfatti
 Jürg Frey
 Steve Roden
 Antoine Beuger
 Kim Cascone
 Tetsu Inoue
 Bhob Rainey
 Bernhard Günter
 Richard Chartier
 Eva-Maria Houben
 Michael Pisaro
 Miki Yui
 Manfred Werder

Источники 
 Lowercase - Music Genres - Rate Your Music

Ссылки 
 Lowercase на Last.fm
 Whisper the Songs of Silence (article in Wired)

Минималистическая музыка
Музыка эмбиент